Da'an (大安) est une ville de la province du Jilin en Chine ;
 Le district de Da'an (大安) est une subdivision administrative de la province du Sichuan en Chine ;
 Le District de Daan (大安) est une subdivision administrative de la ville de Taipei, capitale de République de Chine.
 Le Da'an, un fleuve de Taïwan.